Distretto di Gulistan – distretto dell'Afghanistan
Distretto di Gulistan – distretto dell'Uzbekistan